Buková může být:

název obce
 1) Buková (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 2) Buková (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Buková (hradiště) – pravěké hradiště v okrese Plzeň-jih
 Buková (okres Trnava) – obec v okrese Trnava na Slovensku
 4) Buková u Příbramě – obec v okrese Příbram
 5) Nová Buková – obec v okrese Pelhřimov
 6) Velká Buková – obec v okrese Rakovník

část obce
 7) Buková (Bernartice) – část obce Bernartice v okrese Jeseník
 Buková (Mezholezy) – část obce Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn) v okrese Domažlice
 9) Buková (Třešť) – část města Třešť v okrese Jihlava
 10) Buková (Dlažov) – část obce Dlažov v okrese Klatovy
 Buková (Mohelnice) – osada Studené Loučky, části města Mohelnice v okrese Šumperk
 11) Buková (Nížkov) – část obce Nížkov v okrese Žďár nad Sázavou
 12) Buková (Pravonín) – část obce Pravonín v okrese Benešov
 13) Buková (Řemíčov) – část obce Řemíčov v okrese Tábor
 14) Buková (Věšín) – část obce Věšín v okrese Příbram
 15) Buková (Olešnice) – část obce Olešnice v okrese České Budějovice
 16) Buková Lhota – část města Benešov v okrese Benešov
 17) Malá Buková – část obce Velká Buková v okrese Rakovník

potok
 Buková (potok) – levostranný přítok Skalice v okrese Příbram

přehrada
 Buková (vodní nádrž) v okrese Trnava na Slovensku

vrchy a hory
 18) Buková (Ralská pahorkatina) (472 m) – vrch v podještědské části Ralské pahorkatiny v okrese Liberec
 Buková (Blatenská pahorkatina) (600 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jihovýchodně od Nekvasov v okrese Plzeň-jih
 Buková (Slavkovský les) (736 m) – vrchol ve Slavkovském lese, severně od Horního Slavkova v okrese Sokolov
 Buková (Jizerské hory) (838 m) – vrchol v Jizerských horách, severně od Smržovky v okrese Jablonec nad Nisou
 19) Velká Buková (Ralská pahorkatina) – vrch v Ralské pahorkatině v okrese Česká Lípa
 20) Malá Buková (Ralská pahorkatina) – vrch v Ralské pahorkatině v okrese Česká Lípa
 Buková hora – více různých míst (rozcestník)

ostatní
 Bukový důl (Svojkov) – údolí lemované pískovcovými skalními útvary poblíž obce Svojkov
 Buková hôrka – poutní místo v slovenské obci Bukovce
 Buková (přírodní rezervace) – chráněné území v Malých Karpatech na Slovensku

Externí odkazy